

Cinema
 Adolescenza torbida (Susana) – film del 1950 diretto da Luis Buñuel
 Susana – film del 1969 diretto da Mariano Ozores

Geografia
 Susana – comune della provincia di Santa Fe (Argentina)

Onomastica
 Susana – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Susanna